Hallmark désigne en anglais un poinçon et peut signifier :

Hallmark un faubourg de Louisville, Kentucky, États-Unis.
Hallmark Cards, une société de carte postale américaine basée à Kansas City, Missouri
Hallmark Channel, une chaîne de télévision américaine détenue Crown Media Holdings
Hallmark Channel (UK), une chaîne de télévision britannique détenue par Sparrowhawk Media Group
RHI Entertainment une société de production anciennement nommé Hallmark Entertainment.
Hallmark Institute of Photography 
Hallmark Records un label indépendant